Grades de la police peut désigner :
 Grades de la police, les grades de la police en Belgique ;
 Grades de la police, les grades de la Police nationale française.